Tigil steht für:
 Tigil (Ort), Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Region Kamtschatka (Russland)
 Tigil (Fluss), Fluss auf der Halbinsel Kamtschatka (Russland)